— общее название для правых националистических организаций и группировок в Японии. По данным Главного полицейского управления Японии, в 1996 году в стране насчитывалось порядка 1000 группировок с общим числом членов около 100 тыс. человек.

История

Японская империя 
Первые волны ультраправого движения начались в Японии в конце эпохи Эдо (период Бакумацу). Когда сёгун Токугава Иэсада 31 марта 1854 года положил конец самоизоляции Японии, в стране усилилось влияние сторонников императорской фракции, враждебных сёгунату. Неравноправные договоры, заключаемые сёгунатом с мировыми державами, вызывали волну недовольства среди населения. После поражения сёгуната в гражданской войне начинается имперский период истории Японии (1868—1945), который и является предметом восхваления для ультраправых группировок. В этом же контексте они используют и слово «традиция», подразумевая прежде всего 77-летний период истории (с реставрации Мэйдзи до капитуляции императорской Японии во Второй мировой войне).
 
Радикальные перемены в японском обществе второй половины XIX века привели к широкому распространению движений правого толка, оппозиционных вновь сформированному Правительству Мэйдзи. В основном они формировались из слоев недовольного самурайства и деревенской бедноты и собирательно именовались «Движением за свободу и права народа», деятельность которого нередко приводила к кровавым столкновениям, такими как  1884 года. Власти, в свою очередь, нередко прибегали к помощи наемных банд для подавления этих движений.

С ростом социалистического движения в Японии с начала 1920-х годов власти стали прибегать к похожей тактике, на этот раз для подавления или запугивания профсоюзов и организаций социалистов. Некоторые наиболее радикальные либо связанные с организованной преступностью группы, поддерживая тесные контакты с консервативными политическими кругами того времени, формировали тайные общества (Сакуракай) или вооруженные формирования ультранационалистического толка, которые были задействованы для создания обширных шпионских сетей в Корее, России и Китае. Ультранационалисты постепенно усиливали своё влияние в вооруженных силах и политической элите и сами становились инструментом политического давления — как, например, . Эти группировки не только содействовали властям в борьбе с социалистами, но часто возглавляли сети проституции и наркоторговли в континентальной Азии, где вели подрывную работу.

Послевоенная Япония 
После краха Японской Империи и учреждения демократической Японии 2 сентября 1945 года, ультранационалистические группировки были расформированы, социалистические — легализованы, а страна перешла из-под императорского правления под управление японо-американского альянса.

Однако вскоре после начала Холодной войны, американские оккупационные власти начали подавлять растущее социалистическое движение. В то время как многие члены японского правительства военного времени были казнены, император Хирохито избежал смерти и допустил пребывание на территории страны вооруженных сил США (Соглашение по Окинаве 1947 года). На этом основании активисты ультраправых организаций требовали сохранения культа императора при уважении авторитета Соединенных Штатов.
 
В период японо-американского альянса ультраправые продолжали восхвалять пережитки Императорской Японии и отрицать демократические преобразования, такие как Потсдамская декларация.

Холодная война 
Командование оккупационных сил нередко прибегало к помощи наиболее активных фигур ультраправого военного времени и организованной преступности, и это заложило основу послевоенных антикоммунистических группировок, тесно связанных как с организованной преступностью, так и с консервативными политическими кругами. Таким образом, базовой позицией ультраправого движения времен Холодной войны стало: «Стремиться к восстановлению императорского строя, с признанием авторитета Белого дома».

В течение Холодной войны ультраправые группировки ядром своей идеологии провозгласили борьбу с левыми движениями и выступали за солидарность с США и Южной Кореей в борьбе с коммунистическими странами, прежде всего СССР, КНР и КНДР. В период 1970-х годов, однако, появляются также так называемы , рассматривающие послевоенный японский истеблишмент как марионетку Соединенных Штатов и призывающие отказаться от традиционно проамериканских позиций послевоенного ультраправого движения.

После Холодной войны 
С развалом СССР в 1991 году влияние проамериканских ультраправых организаций ослабело. После развала Советского Союза американские политики вернулись на позиции Союзников времен Второй мировой войны и осудили тоталитарные режимы, существовавшие до 1945 года. В период Холодной войны США поддерживали антикоммунистические режимы, независимо от того, были они демократическими или авторитарными. Однако после развала СССР в США начинают разделять отношение к демократическим и авторитарным режимам. Такая позиция подстегнула враждебность японских ультраправых к США.

Идеология и деятельность 

Ультраправые группировки хорошо известны своими  — это оборудованные громкоговорителями автобусы, микроавтобусы и грузовики, борта которых, наряду с названиями группировок, исписаны пропагандистскими лозунгами. Обычно эти автомобили окрашены в чёрный, оливковый или защитный цвет, украшены изображениями Императорской Печати и японскими военными флагами. Обычно они используются для протестных акций, в ходе которых через громкоговорители транслируются пропагандистские воззвания (как вживую, так и в записи). Акции проводятся перед такими организациями как посольства и консульства России, КНР или Кореи, учреждений и информационных организаций Ассоциации северокорейских граждан Японии. Иногда «пропагандамобили» ездят по городским улицам или стоят в оживлённых торговых районах, транслируя пропагандистские воззвания, военные марши или национальный гимн «Кимигаё».

Политические воззрения у разных группировок различаются, но часто говорится, что общей для всех идеологической базой является провозглашение принципов , враждебность к коммунизму и осуждение Японской Ассоциации учителей. Традиционно они враждебно относятся к СССР, КНР и КНДР как к оплоту коммунизма и оппонентам в территориальных спорах (группа островов Сэнкаку (Дяоюйтай) и Южные Курилы).

Большинство организаций, хотя и не все, стремятся к некоторому пересмотру роли Японии во Второй мировой войне, отрицают факты военных преступлений в период Сёва до 1945 года и критикуют позиции «самоненавистничества» в послевоенной системе образования. В частности, они не признают юридической силы решения Международного военного трибунала для Дальнего Востока и других союзнических трибуналов, называя военных преступников, погребенных в синтоистском храме Ясукуни, , поддерживают цензуру учебников истории и исторический ревизионизм.

Тем не менее, организации уёку, особенно те, что связаны с организованной преступностью, имеют в своем составе достаточно много иностранцев, в частности . Это обусловлено сравнительно высокой долей японских корейцев в составе группировок якудза. Более того, арест членов ультраправых группировок затруднен вследствие провозглашаемых в Японии конституционных принципов свободы идеологий. И это одна из причин, по которой группировки якудза используют уёку в качестве прикрытия.

Группировки 
Ниже дан список групп, обычно причисляемых к ультраправым.

Исторические группировки 
  — основана в 1928 году Айно́сукэ Иватой (). Деятельность включает организацию антикоммунистических движений в студенческой среде различных университетов и агитацию среди сельской молодежи. Член этого общества, Томэо Сагоя, совершил попытку покушения на тогдашнего премьер-министра страны Осати Хамагути на Токийском железнодорожном вокзале 14 ноября 1930 года.
 Гэнъёся (яп. «Общество сокровенного океана») — восходит к основанному бывшими самураями тайному обществу для реставрации феодального строя. Гэнъёся было ультранационалистическим тайным обществом, организовавшим ряд терактов, таких как попытка покушения на Окума Сигэнобу в 1889. Это же общество активно занималось шпионской деятельностью и организовало преступную сеть, охватившую весь регион восточной Азии и призывало к военной экспансии Японии. Принудительно расформировано после войны.
 Амурский союз, или «Общество Чёрного дракона» (по китайскому названию Амура, яп. кокурюкай, 黑龍會) — влиятельная парламентская группа, основанная в 1901 году, изначально с целью вытеснения России из региона восточной Азии. Развернули антироссийские разведывательно-подрывные сети в Корее, Китае, Маньчжурии и России. В последующие десятилетия расширили свою деятельность по всему миру, став небольшой, но влиятельной группировкой ультранационалистов в тогдашней политической элите. Принудительно расформированы в 1946 году.

Традиционные группировки 
 Дайтодзюку (яп. 大東塾 «Великая Восточная школа») — культурная академия, основанная в 1939 году проводит образовательные программы в таких областях как вака (яп. 和歌, традиционная японская поэзия) и каратэ. Курировала несколько пропагандистских кампаний, в частности за возвращение Дню основания государства изначального статуса «Дня Империи» (яп. кигэнсэцу 紀元節, букв. «начало времен») и установления японской системы летоисчисления в качестве официального календаря.
 Патриотическая партия «Великая Япония» (яп. Дай-Ниппон айкокуто, 大日本愛国党) — основана и возглавлена в 1951 году бывшим членом антивоенной фракции предвоенного японского парламента Сатоси Акао, известным в своё время благодаря ежедневным речам на перекрестке Сикиябаси в Токийском районе Гиндза. Данная партия призывала к национализации промышленности с предоставлением Императору права принятия конечных решений. Особенное значение придавалось солидарности с США и Южной Кореей в борьбе против коммунизма. Их пропагандистские лозунги были украшены звездами и полосами вдоль полотнища японского национального флага, и Акао однажды заявил, что спорный остров Докто-Такэсима должен быть взорван, так как они являются препятствием для установления японо-корейской дружбы. Бывший член партии, Отоя Ямагути был повинен в убийстве главы Социалистической партии Японии Асанумы Инэдзиро во время политических теледебатов.
 Иссуйкай (яп. 一水会, букв. «Общество единой капли») — сформировано в 1972 году на волне возникновения так называемых «новых ультраправых», отрицавших проамериканскую риторику традиционных ультраправых. Рассматривает современное японское правительство как марионетку США и призывает к «полной независимости». Призывает к созданию новой Организации объединенных наций, так как нынешняя ООН является реликтом Второй мировой войны. Жестко критикует Администрацию Буша за её политику, прежде всего Войну в Ираке и Киотский протокол.

Группировки, связанные с организованной преступностью 
  — одна из крупнейших организаций с 2000 членов. Основан синдикатом Сумиёси-икка в 1961 году. С 1978 года члены организации установили 2 маяка и синтоисткий храм на Сэнкаку (Дяоюй) — группе необитаемых островов, оспариваемых Японией, КНР и Тайванем. В июне 2000 года двое членов организации атаковали редакции журналов, напечатавших на передовице «неуважительные» высказывания о принцессе Масако.
  — связана с синдикатом Инагава-кай. В 1987 году предприняли кампанию по дискредитации кандидата в премьер-министры Нобору Такэситы путём постоянной трансляции чрезмерно хвалебных речей в его адрес через громкоговорители агитационных автомобилей. Эти трансляции были остановлены после инцидента с политиком Сином Канэмару. Этот инцидент привел к серии политических скандалов, проливших свет на связи правящей Либерально-демократической партии с организованной преступностью. В апреле 2004 года принадлежащий группировке автобус пробил ворота Консульства КНР в Осаке. Полиция арестовала водителя, Нобуюки Накагаму, и Ко Чжон Су, корейского члена группировки, за техническую организацию атаки.
  — организация с центром в Токио, насчитывающая порядка 700 членов, официально аффилированная с синдикатом Инагава-кай.
  — группировка с центром в префектуре Нагасаки, основанная в 1981 году. Ответственна за ряд акций с применением насилия, включая тяжёлое ранение в 1991 году мэра Нагасаки, заявившего, об ответственности императора Хирохито за войну.
  — националистическая партия экстремистского толка. В 1963 году устроила поджог дома министра строительства Итиро Коно. В 1977 году члены группировки, вооруженные пистолетами и самурайскими мечами, захватили восьмерых заложников и забаррикадировались в здании Японской федерации бизнеса. Лидер группировки Сюсукэ Номура восхищался корейским террористом Ан Чунгыном как великим патриотом. В 1983 году на 37-х выборах в Палату Представителей Номура оказался причастен к политическому скандалу, когда секретарь кандидата Синтаро Исихары обвинил Сёкэя Араи, соперника Исихары из оппозиционной партии, что тот якобы является уроженцем Северной Кореи.

Прочие группировки 
 Национал-социалистическая японская рабочая партия (яп. 国家社会主義日本労働者党, Кокка сякайсюги Ниппон родося-то) — небольшая партия неонацистского толка. Веб-сайт этой партии представляет собой оригинальную смесь японского национализма и нацистской философии.
 Международная федерация за победу над коммунизмом (яп, 国際勝共連合, Кокусай сёкё рэнго) — основана в Южной Корее и Японии в 1968 году Мун Сон Мёном — основателем известной «Церкви Объединения». Японское подразделение федерации было основано в ходе встречи Муна и Сасакавы Рёити, японского предпринимателя-ультранационалиста, и Кодамы Ёсио, одного из лидеров организованной преступности. Те же две фигуры, подозреваемые в военных преступлениях класса «А» вследствие их участия в наркоторговле в период войны в Китае, и возглавили федерацию. В 1969 году организация провела кампанию за закрытие (про-пхеньянского) Корейского университета, принадлежащего Ассоциации северокорейских граждан Японии. В 1971 году федерация организовала голодовки в знак протеста против официального признания Японией Китайской Народной Республики. Группировка призывает к ядерному вооружению Японии и солидарности с США и Южной Кореей.

См. также 
 Японский национализм
 Японский милитаризм
 Национальная политика Японии в ранний период Сёва

Литература 
 Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г. Японский национализм (идеология и политика)] — М.: Международные отношения, 2012, твердый переплёт, 408 с., ил., формат: 60x90/16, ISBN 978-5-7133-1416-3

Ссылки 
 Алексеев О. Н. Экстремизм в Японии как общественно-политическая проблема.
 

Политика Японии
Политические организации Японии
Японский национализм